

Architettura 
Circolo della Stampa – edificio multifunzionale sorto a Torino, Italia, storicamente riferito come Circolo Juventus.

Sport 
 Nuoto Juventus – denominazione della sezione di nuoto e tuffi della società polisportiva italiana Juventus, in attività dal 1941 al 1946.
 Tennis Club Juventus – denominazione della società italiana di tennis facente parte della società polisportiva italiana Foot-Ball Club Juventus, in attività dal 1923 al 1949.

Pagine correlate 
 Juve (disambigua)
 Juventus (disambigua)
 Juventus Torino